Бута-Буте:

 Бута-Буте — город, административный центр района Бута-Буте в Лесото.
 Бута-Буте — один из 10 районов Лесото.